Donggou bezeichnet:

 Donggou (Funing) (东沟镇), Großgemeinde im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donggou (Liangzihu) (东沟镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzihu in der chinesischen Provinz Hubei
 Donggou (Luhe) (东沟镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Luhe in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donggou (Dabancheng) (东沟乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dabancheng im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Donggou (Huzhu) (东沟乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai